Кратер Агатархид () — ударный кратер, расположенный на южной границе Океана Бурь на видимой стороне Луны. Название присвоено в честь греческого историка и географа Агатархида (II век до н. э.) и утверждено Международным астрономическим союзом в 1935 г.

Описание кратера 

Кратер расположен между Морем Влажности и Морем Облаков. На северо-западе-западе от кратера раполагается древний кратер Гассенди, на юге небольшой кратер Леви и останки кратера Гиппал, на юго-востоке небольшой кратер Кениг, на востоке крупный кратер Буллиальд, на северо-востоке затопленный лавой кратер Любинецкий. Селенографические координаты центра кратера , диаметр 52 км, глубина 1,18 км.

Разрушенный вал кратера сильно отличается по высоте, местами находясь на уровне окружающей местности, а местами достигая высоты 1110 м. Наиболее сохранились восточная и западно-юго-западная части вала, северная часть полностью разрушена, южная сильно повреждена. Западная часть вала имеет двойной внешний склон, разрезанный глубокой долиной. Также в западной части вала лежит небольшой кратер. Южная часть вала пересечена несколькими параллельными долинами, направленными в сторону кратера Гиппал. Дно чаши кратера затоплено лавой, испещрено многочисленными мелкими кратерами и пересечено системой борозд. Объём кратера составляет приблизительно 1820 км³.

Сателлитные кратеры 

 Сателлитный кратер Агатархид A включен в список кратеров с яркой системой лучей Ассоциации лунной и планетарной астрономии (ALPO).
 Сателлитный кратер Агатархид A включен в список кратеров с темными радиальными полосами на внутреннем склоне Ассоциации лунной и планетарной астрономии (ALPO).
 Сателлитный кратер Агатархид P пересечен трещиной, называемой бороздой Агатархида.
 Образование сателлитного кратера Агатархид P относится к нектарскому периоду.

См. также 
 Список кратеров на Луне
 Лунный кратер
 Морфологический каталог кратеров Луны
 Планетная номенклатура
 Селенография
 Минералогия Луны
 Геология Луны
 Поздняя тяжёлая бомбардировка

Примечания

Ссылки 
 Цифровой фотографический атлас Луны.
 Снимки с борта Аполлона-16.
 Кратер Агатархид на карте LAC-93.
 Селенологическая карта окрестностей кратера.
 
 Andersson, L.E., and E.A. Whitaker, NASA Catalogue of Lunar Nomenclature, NASA Reference Publication 1097, October 1982.

Кратеры Луны